Глеб Лебедев:
 Лебедев, Глеб Сергеевич (1943—2003) — советский и российский археолог.
 Лебедев, Глеб Фёдорович (1823—1886) — русский врач; действительный статский советник.